Несь — село в Заполярном районе Ненецкого автономного округа России, административный центр Канинского сельсовета. Село находится в пограничной зоне.

География 
Село расположено на правом берегу реки Несь, впадающей в Белое море, примерно в 6 милях от устья. Река Несь, по-ненецки звучит Хэху Яха (река богов).Западнее села находится аэродром Несь.

История 
Несь была основана во второй половине XVIII века, а именно в 1769 году, предположительно в начале декабря мезенскими крестьянами (четыре брата Коткиных), которые занимались в этих местах сезонной ловлей рыбы.  До 1903 года Несь входила в состав Дорогорской волости Мезенского уезда Архангельской губернии. В 1903 году Несь стала центром Несской волости. С 1924 года село Несь было центром Канино-Чёшской самоедской волости Мезенского уезда, объединившей кочевое население Канинской и Тиманской тундр. Позднее Несь стала центром Несского сельсовета Мезенского района. В 1934 году Несский сельсовет с населёнными пунктами Мгла и Несь перешёл из Мезенского района Северного края в состав Ненецкого национального округа. В 2005 году Несь стала центром муниципального образования «Канинский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа.

Население 

Численность населения села, по данным Всероссийской переписи населения 2010 года, составляла 1368 человек.

Уроженцы 
 Ардеев, Клавдий Валерьянович (11 февраля 1924 года — 29 июня 1981 года) — капитан дальнего плавания. Рыбак. Герой Социалистического Труда. Награждён орденами Ленина , Трудового Красного Знамени и семью медалями. Участник Великой Отечественной войны. Указом Президиума Верховного Совета в 1981 г. его имя «Капитан Ардеев» присвоено новому кораблю.
 Коткин, Сергей Николаевич — депутат Государственной думы Российской федерации.

Экономика 
Основные занятия населения — рыболовство и оленеводство. Центральная база СПК РК «Северный полюс» и СХПК Ненецкая община «Канин»

Транспорт 
Регулярные авиарейсы два раза в неделю, из Нарьян-Мара и Архангельска на самолёте Ан-2 или на вертолёте Ми-8. Грузы доставляются морем в период навигации из Архангельска, а также по зимнику из Мезени.

Инфраструктура 
Средняя школа, пришкольный интернат, детский сад, участковая больница, почта, филиал Сбербанка РФ, пекарня, магазины, аэропорт, метеостанция, электростанция.

Улицы 
 Заречная (улица)
 Колхозная (улица)
 Королёва (улица)
 Лахтенный (переулок)
 Механизаторов (улица)
 Молодёжная (улица)
 Набережная (улица)
 Новая (улица)
 Новосёлов (улица)
 Озёрная (улица)
 Оленная (улица)
 Профсоюзная (улица)
 Речная (улица)
 Северный (переулок)
 Советская (улица)
 Тундровая (улица)
 Школьная (улица)
 Юбилейная (улица)
 Ягодная (улица)

Сотовая связь 
Оператор сотовой связи стандарта GSM: МТС.

Радио 
 102,0 Север FM

Телевидение 
 Первый мультиплекс
 Второй мультиплекс

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт МО «Канинский сельсовет» 
 Страница МО «Канинский сельсовет» на сайте МО «Заполярный район»
 Несская средняя школа
 МБДОУ «Детский сад с. Несь»

Карты 
 Село Несь. Публичная кадастровая карта

Населённые пункты Заполярного района